Správce fondů je osoba, nebo firma, který/á obhospodařuje peníze ostatních za účelem dosáhnutí zhodnocení peněz v určitém stanovém období. Jsou zavázaní vůči svým věřitelům (těm co poskytli peníze) a musejí je o hospodaření fondu pravidelně informovat.

Správci můžou hospodařit dle podmínek, do kterých věřitel vkládal peníze a podepsal smlouvu např. kde se budou peníze investovat, kdy se budou vyplácet zisky apod.

Peníze